Jakab Antal
Jakab Antal (1909–1993) erdélyi magyar katolikus püspök
Jakab Antal (1914–2000) romániai magyar újságíró, közíró
hasonló nevűek
K. Jakab Antal (1942–2007) romániai magyar irodalomkritikus, szerkesztő